Журавица () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Перемышльский повят, Подкарпатское воеводство. Население — 12 165 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Батыче
 Болестрашице
 Бушковице
 Бушковички
 Косенице
 Мадковице
 Ожеховце
 Вышатыце
 Журавица
 Бараки
 Воля-Мадковска

Соседние гмины 
 Гмина Медыка
 Гмина Орлы
 Гмина Пшемысль
 Перемышль
 Гмина Рокетница
 Гмина Стубно

Ссылки 
 Официальная страница 

Гмины Подкарпатского воеводства